Název Sv. Jeroným má více významů:

 Svatý Jeroným – křesťanský spisovatel, jeden z církevních otců, a učitel církve, teolog a překladatel bible do latiny.
Svatý Jeroným Pražský – český teolog, filosof, přítel sv. Jana Husa a mučedník (uctíván pravoslavnou církví)
 Svatý Jeroným (Mistr Theodorik) – obraz od Mistra Theodorika asi z roku 1370.
 Svatý Jeroným v pustině (Dürer) – obraz Albrechta Dürera z roku 1496
 Svatý Jeroným (Dürer) – obraz Albrechta Dürera z roku 1521.
 Svatý Jeroným (Caravaggio) – obraz malíře Carravagia z roku 1600.